Геннадий Львович Рогозный (8 июня 1948 года, Тосно, Ленинградская область — 4 марта 2007 года, Санкт-Петербург) — советский и российский ,член Санкт-Петербургского Союза художников (до 1992 года — Ленинградской организации Союза художников РСФСР)

Биография 
В 1967 г. окончил Ленинградское художественно-графическое училище. С 1975 г. — член Ленинградского Союза художников.

Творчество 
Основная тема творчества — пейзаж России и натюрморт. В пейзажах художник изображает жизнь провинциальных русских городов, заброшенную русскую деревню с её последними обитателями; Петербург предстаёт из дымки белых ночей или в завесе моросящего дождя. Работы привлекают экспрессией, выразительностью, цветовой гармонией и при этом остаются глубоко духовными и поэтичными
.

С 1971 г. участвовал в городских и республиканских выставках. С 1994 г. выставлялся на аукционах в Париже (отель «Друо»), Дюссельдорфе, Женеве, Цюрихе, Мюнхене,Гамбурге.

Работы находятся в Тосненском историко-краеведческом музее, Тосненской картинной галерее, в частных собраниях в России и за рубежом, в том числе и в коллекции Королевской Шведской семьи.

Отмечен 
 Почетной Грамотой Администрации Муницапального образования Тосненского района Ленинградской области «За большой вклад в развитие культуры и воспитание чувства Родины и увековечение родного края на своих полотнах» 6.11.1997 г.

Выставки 
 Молодёжная выставка произведений ленинградских художников (Ленинград, 1971)
 Осенняя выставка произведений ленинградских художников (Ленинград, 1971,1972,1973; Санкт-Петербург,2003, 2004)
 Весенняя выставка произведений ленинградских художников (Ленинград, 1972,1984,1986; Санкт-Петербург,2002)
 Республиканская выставка «По родной стране» (Москва, 1985)
 Республиканская выставка «Памятники отечества» (Москва, 1987)
 Музей истории Санкт-Петербурга (1993)
 Тосненский историко-краеведческий музей (1996, 2000,2001,2004)
 Выставка «Связь времён. 1932—1997. Художники — члены Санкт-Петербургского Союза художников России. К 65-летию Санкт-Петербургского Союза художников» (Санкт-Петербург, ЦВЗ «Манеж», 1997)
 Областная выставка, посвящённая 75-летию образования Ленинградской области (Луга, 2002)
 «Земля Новгородская глазами художника» (Чудово, 2004)
 Изобразительное искусство Ленинградской области. Выставка, посвящённая 80-летию образования Ленинградской области (Луга, 2007)
Персональные выставки
 Художественная галерея «Окарина» (Санкт-Петербург, 1996)
 Галерея «Лавка древности» (Санкт-Петербург, 1997)
 Выставочный зал Союза художников России на Охте (Санкт-Петербург, 1998)
 Галерея Blaeken (Стокгольм, Gamlastan; Стокгольмское общество русской культуры, 1998)
 «Лучше этой земли не найду» (Тосненский историко-краеведческий музей, 1999)
 Гранд Отель Европа (Санкт-Петербург; 2000, 2003, 2004)
 Выставочный зал Правительства Ленинградской области (Санкт-Петербург; 2000, 2003)
 Тосненская картинная галерея (2002)
 Тосненский историко-краеведческий музей (2005, 2006)

Память 
Региональная выставка художников, посвящённая памяти Геннадия Рогозного, прошла в Тосненском историко-краеведческом музее в 2007 г.

Выставки картин Г. Рогозного состоялись в 2008 г. в Тосненском историко-краеведческом музее (выставка «Акварели Геннадия Рогозного») и в выставочном зале Союза художников «На Охте» (выставка «Я и Моя семья»).

Галерея

Примечания

Литература 
 По родной стране. Выставка произведений художников Ленинграда. 50 Летию образования СССР посвящается. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1974.
 Ленинградская организация Союза Художников РСФСР.Открытки. Издательство ЛОСХ. Л.,1990
 Художники Санкт-Петербурга. Каталог.1993-М-С.9
 Глинкина И. Геннадий Рогозный : Каталог. — СПб., 1996.
 Земля Тосненская : Изобразительное искусство и поэзия. — СПб.: Лики России, 2010. — С . 130—137.
 Кан А. С. Питерцы Стокгольма на перемене эпохи // История Петербурга (журнал). — 2005. — № 4(26). — С. 16.
 Кротова М. Русь изначальная // Поземельная собственность (журнал). — СПб., 1999. — № 2. — С. 24-25.
 Максимова Н. Изящные искусства и поэзия русской провинции // Тосненский вестник. — 2011, 12 марта. — № 18.
 Рачков Н. Б. В царстве ив и берез // Русская Провинция (журнал). — 2000. — № 2 (34). — С. 50-52.
 Тихонова Н. Большая семья, где все — художники // Мой район. — 2004, 29 октября. — № 41(87).
 1932—1997. Художники — члены Санкт-Петербургского Союза художников России. Связь времён. Каталог выставки. — СПб.: ЦВЗ «Манеж», 1997.
 Шикова М. Нарисуй мне белый свет // Вести.-2007,7 апреля- № 66(2377).
 Изобразительное искусство Ленинградской области. Каталог выставки, посвящённой 80-летию образования Ленинградской области //СПб.,2007.С.38.
 Под Петербургом Тосно-СПб.,Лики России,2013.

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Члены Санкт-Петербургского Союза художников
Члены Союза художников России
Художники-пейзажисты СССР
Художники-пейзажисты России
Мастера натюрморта России
Мастера натюрморта СССР
Художники-реалисты